El término Cortes de Aragón (Antiguo Régimen) puede hacer referencia a:

 Cortes de Aragón (particulares), aquellas a las que solo se convocaban a los brazos aragoneses.
 Cortes de Aragón (generales), aquellas a las que también se convocaban a los catalanes y, posteriormente, valencianos y mallorquines.